Cuba steht für:

 Kuba, Insel und Staat in der Karibik
 Cuba (Band), ein Big-Beat-lastiges Rock-Duo 
 Cuba (Spiel), bei Eggertspiele erschienenes Brettspiel

Orte 

in Deutschland:
 Cuba (Gera), ein ehemals eigenständiger Ort im Gebiet der heutigen Stadt Gera in Thüringen

in Portugal:
 Cuba (Portugal), eine Vila (Kleinstadt) und ein Kreis (Concelho) in der Subregion des Baixo Alentejo

in Spanien:
 La Cuba, eine Gemeinde in der Provinz Teruel in Aragonien

in den Vereinigten Staaten:
 Cuba (Alabama), im Sumter County, Alabama
 Cuba (Georgia)
 Cuba (Illinois)
 Cuba (Indiana)
 Cuba (Kansas), im Republic County, Kansas
 Cuba (Kentucky)
 Cuba (Missouri)
 Cuba (New Mexico), im Sandoval County, New Mexico
 Cuba (New York)
 Cuba (North Dakota)
 Cuba (Ohio)
 Cuba (Tennessee)
 Cuba (Texas)
 Cuba (West Virginia)
 Cuba City (Wisconsin)
 Cuba Mills (Pennsylvania)

Personen
 Cuba Gooding senior (1944–2017), US-amerikanischer Soulsänger
 Cuba Gooding junior (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Dietrich von Cuba, circa 1430/35, † August 1474, Bischof von Samland
 Ignacio Alberto Cuba (* 1962), kubanischer Langstreckenläufer
 Joe Cuba (1931–2009), puerto-ricanischer Musiker
 Johannes de Cuba; siehe Johann Wonnecke von Kaub
 Mario Cuba (* 1992), peruanischer Badmintonspieler
 Simeón Cuba Sanabria (1935–1967), bolivianischer Guerillakämpfer

Schiffe
 Cuba (Schiff, 1911), kubanischer Kreuzer 
 Cuba, US-amerikanischer Frachter, ex-deutsch Coblenz (Schiff)

CUBA steht für:
 CUBA, kommerziell erfolgreichstes Studioalbum der österreichischen Folkband Ausseer Hardbradler 

Siehe auch:
 La Cuba (Palermo) und Cuba Soprana, Schlösser der normannischen Könige Siziliens in Palermo
 Cuba Township
 Kuba (Begriffsklärung)
 Cubas
 

Abkürzung